Artěmij Michajlovič Karapeťjanc (; 27. května 1943 Moskva – 26. prosince 2021) byl ruský sinolog a lingvista zabývající se historií čínské filozofie.

Život 
Artěmij Karapeťjanc se narodil 27. května 1943 v Moskvě v rodině docenta MCHTI Michaila Christoforoviče Karapeťjance. Roku 1966 dokončil Institut východních jazyků při MGU.

Vyučující, profesor, v letech 1993–2003 vedoucí katedry Institutu východních jazyků/Institutu zemí Asie a Afriky. Získal vědecké hodnosti kandidáta (1969) a doktora (1992) filozofických věd. Od roku 1992 člen redakční rady časopisu Věstník Moskevské univerzity. Řada 13. Orientalistika (Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение), roku 1997 jmenován čestným profesorem Pedagogické univerzity Jihozápadní Číny.

Ve své vědecké práci se věnuje filozofii a vědě staré Číny, přičemž tvůrčím způsobem využívá strukturálně-sémiotickou metodu čtení a interpretace staročínských textů Vladimira Spirina.

Dílo 
 Временная организация китайского потока речи: Дис. канд. филол. наук. 1969
 Изобразительное искусство и письмо в архаических культурах // Ранние формы искусства. М., 1972
 Древнекитайская философия и древнекитайский язык // Историко-филологические исследования. М., 1974
 Материалы по истории китайского языка. 1977
 Китайское письмо до унификации 213 г. до н. э. // Ранняя этническая история народов Восточной Азии. М., 1977
 Формально-лингвистический анализ однородности текста «Чжуан-цзы» // Проблемы восточной филологии. М., 1979.
 Формирование системы канонов в Китае // Этническая история народов Восточной и Юго-Восточной Азии. М., 1981.
 Ба гуа как классификационная схема // XIII научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч.I. М., 1982.
 К проблеме структуры «И цзина» // XIV научная конференция. Общество и государство в Китае. Ч.1.,М., 1983.
 Учебное пособие по литературному китайскому языку. 1985
 Чунь Цю и древнекитайский «историографический» ритуал // Этика и ритуал в традиционном Китае. М., 1988.
 Древнекитайская системология: уровень протосхем и символов. М., 1989 (препринт)
 Проблема структуры «Чжоу и» // 24-я научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч.I. М., 1993.
 Теория «пяти элементов» и китайская концептуальная прото-схема // Вестник МГУ. Сер. 13. Востоковедение. 1994. № 1
 Древнекитайская системология: генеральная схема и приложения. М., 1990 (препринт)
 Типология основных единиц китайского языка: Дис. докт. филол. наук

Odkazy

Externí odkazy

Reference

Literatura 
 Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 145.
 

Sovětští sinologové
Ruští sinologové
Historikové filozofie
Ruští překladatelé
Překladatelé z čínštiny
Překladatelé do ruštiny
Narození 27. května
Narození v roce 1943
Úmrtí 26. prosince
Úmrtí v roce 2021
Muži